«Парк Перемоги» — назва станцій метрополітенів у різних містах.
 «Парк Перемоги (станція метро, Москва)» — станція Арбатсько-Покровської та Солнцевської ліній Московського метрополітену.
 «Парк Перемоги (станція метро, Санкт-Петербург)» — станція Московсько-Петроградської лінії Петербурзького метрополітену.
 «Парк Перемоги (станція метро, ​​Казань)» — станція, що проєктується, Савінівської лінії Казанського метрополітену.